«Fernando Arias» - conjunto del nombre propio Fernando y el apellido Arias - puede referirse a:

Personajes 
Fernando Arias (1963-), artista colombiano.
 Fernando Arias Cabello (1949-), músico peruano.
 Fernando Arias González (1952-), diplomático español.
 Fernando Arias Ramírez (1908-1974), escritor, periodista y político colombiano.
 Fernando Arias de Ugarte (1561-1638), magistrado y sacerdote católico hispanoamericano.
Apellido compuesto
 Fernando Arias-Salgado Montalvo (1938-), diplomático español.